Sötvattenslungsnäckor (Basommatophora) är en ordning av snäckor. Sötvattenslungsnäckor ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Basommatophora 236 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor